'''Николай Журкин: Журкин, Николай Ильич (1931—2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Журкин, Николай Сергеевич (род. 1991) — российский велогонщик.